Tournon ist Name oder Namensbestandteil mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Tournon im Département Savoie
 Tournon-d’Agenais im Département Lot-et-Garonne
 Tournon-Saint-Martin im Département Indre
 Tournon-Saint-Pierre im Département Indre-et-Loire
 Tournon-sur-Rhône im Département Ardèche

französisches Verwaltungsgebiet:
 Arrondissement Tournon-sur-Rhône im Département Ardèche

französischer Wahlkreis:
 Kanton Tournon-sur-Rhône im Département Ardèche

Tournon ist ein Namensteil folgender Personen:

 Baron Camille de Tournon (1778–1833), Intendant Napoleons in der Provinz Bayreuth von 1806 bis 1810 und Auditeur des französischen Staatsrates
 Charles Thomas Maillard de Tournon (1668–1710), Kardinal der katholischen Kirche
 François II. de Tournon (1489–1562), französischer Kleriker, Kardinal und Erzbischof
 Jean-François Tournon (1905–1986), französischer Fechter
 Just I. de Tournon († 1525), französischer Adliger und Militär, Gouverneur von Lyon